Saumane (Alpes-de-Haute-Provence)
 Saumane (Gard)
ook
Saumane-de-Vaucluse, Vaucluse